Стихи́ра, или Стихе́ра (, стихъιра; , от  — стихотворная строка, стих, часто во мн. ч. стихи́ры), в православном богослужении — молитвенные песнопения, обычно привязанные к отдельным стихам из какого-либо Псалма (отсюда название). В стихирах богословски осмысляется тема ожидаемого, или уже наступившего, церковного праздника.

Музыкальные особенности стихир 
Стихиры появились в Византии, поэтому они впитали в себя мелодии традиционных древнегреческих музыкальных жанров. В подражание византийской музыке в Русской церкви при пении стихир изначально использовалось похожее одноголосное и двухголосное знаменное пение.

Однако последующее влияние западноевропейского искусства привело к радикальному изменению церковного пения: вместо продолжительных мелодий появились аккорды ритмичного четырёхголо́сия. В распространённом на приходах Русской православной церкви современном обихо́де сокращённого Киевского распева, в каждой стихире, в зависимости от гласа (мелодического напева) может быть от трёх до шести строк: начальная (в четвёртом гласе их две), чередующиеся, предпоследняя (бывает редко) и заключительная. Схожая мелодия подобрана и к псало́мскому стиху-запеву, к которому обычно присоединяется каждая стихира. Первую половину стиха громко возглашает канонарх, а вторую — тотчас допевает хор, после чего хор сразу же поёт саму стихиру.

В некоторых монастырях канонарх поёт весь текст стихиры, но останавливается после каждой строки так, чтобы хор, с остальными прихожанами, могли вместе повторить услышанные слова и мелодию очередной строки стихиры за канонархом. За стихирами следует «Слава.: И ныне.:» с особым Богородичным песнопением. Тексты стихир находятся в Богослужебных книгах (обычно в Октоихе, в Минеях и в Триоди, в древности — в Стихираре). В большинстве случаев они сгруппированы по 3 стихиры одного и того же гласа.

Классификация стихир

На Господи воззвах 
Стихи́ры на «Го́споди, воззва́х…», иначе «Воззва́хи» — , сокращённо  — название по инципиту Псалма 140. Эти стихиры поются на Вечерне после великой ектении (и кафизмы, если она есть), присоединяясь к отдельным стихам из псалмов 140, 141, 129, 116. По Уставу все эти псалмы без сокращений полагается петь (на праздниках, а на буднях — читать) перед пением стихир, однако в настоящее время тексты псалмов редко исполняются, за исключением только тех стихов, на которые поются стихиры.

Количество стихир, которые поются на «Господи воззвах», зависит от степени значимости православного праздника или особых постных дней:
 4 стихиры поётся только на малой вечерне, совершаемой в некоторых монастырях перед всенощными бдениями. Первая стихира из трёх поётся дважды, чтобы общее количество стихир равнялось четырём.
 6 стихир — на вседне́вной вечерне в будние дни. Первые 3 стихиры берутся из Октоиха, а оставшиеся 3 — из Минеи. Если соединяются два богослужения, то из обоих поют по три стихиры (Октоих тогда опускается). В случае «шестири́чного» или «славосло́вного» праздника, все три имеющиеся стихиры поют по два раза, чтобы в сумме получалось 6 стихир.
 8 стихир — бывает на великой вечерне большинства полиеле́йных и бде́нных праздников.
 10 стихир:
 • на великой вечерне каждого Господского двунадесятого праздника. В Минее или в Триоди на такой день обычно имеется только три стихиры, а на «Сла́ва.: И ны́не.:» отсутствует Богородичен, поэтому пение каждой стихиры повторяется несколько раз, чтобы в общем количестве здесь получилось 10 стихир;
 • на каждом воскресном всенощном бдении. Первыми (но не менее трёх из десяти) поются стихиры воскресные из Октоиха — оставшиеся стихиры — случившемуся празднику и/или рядовому святому из Минеи. В предпасхальный и пасхальный период здесь несколько стихир могут петься и из Триоди. Под воскресенье Богородичен, замыкающий стихиры на «Господи воззвах», носит особое наименование «Догма́тик» —  или ;
 • на вечерне, с которой соединяется Литургия Преждеосвященных Даров.
 30 стихир — 6 стихир + 24 стихиры (по числу букв греческого алфавита) Великаго канона преподобного Андрея Критского поются из Триоди в среду вечером Пятой седмицы Великого поста.

Богородичны, присоединяемые к стихирам на «Сла́ва.: И ны́не.:», обычно не входят в общее указанное число стихир.

Стихиры литии 
Лити́йные стихиры — . Эти стихиры поются на литии всенощного бдения. Канонарх возглашает глас и прочитывает первую строку стихиры — до первой (иногда — до второй) запятой — хор поёт эту же стихиру с самого её начала. Следующие за ней стихиры поются без каких-либо запевов к ним стихов из псалмов. Стихир на литии чаще бывает больше трёх, и они могут иметь разные гласы-мелодии. По церковному уставу на литии каждого воскресного всенощного бдения поются стихиры храма (с престольного праздника).

Стиховны 
Стихиры на стихо́вне, иногда «Стихо́вны» — , то есть припевают к стихам разных псалмов, подобранных к конкретным праздникам; поются в конце вечерни, в середине бденной литии́ и в конце вседневной утрени. Пение первой стиховной стихиры начинается точно так же, как и при пении литийных стихир: сначала канонарх возглашает глас и прочитывает первую строку стихиры до первой или до второй запятой, и сразу хор поёт эту же стихиру с самого её начала. Следующие две (или три) стихиры уже имеют свои стихи-запевы.

К трём или четырём стиховным стихирам из одной группы иногда добавляется одна стихира из богослужения совсем другого праздника. Этой дополнительной стихире предшествует первая часть краткого славословия: «Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху», поэтому эта стихира называется «Сла́вник». За сла́вником допевается оставшаяся часть краткого славословия: «И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь» с пением Богоро́дичного того же гласа, что и славник. Этого Богородична часто не бывает «на ряду́» (по ходу службы), поэтому его нужно заранее подбирать из собрания богородичных, помещённых в четырёх приложениях Минеи — в конце этой объёмной книги.

В вечерне обычного субботнего богослужения на стиховнах из Октоиха поются не напечатанные на ряду «ме́ртвенны», а «му́ченичны», из предыдущих стихир на Господи воззвах, а на утренних стиховнах — вместо «поко́йных» исполняются написанные перед ними стихиры на хвали́тех.

Первая воскресная стиховная стихира 6-го гласа, и на малой, и на великой вечернях, многократно поётся и во время ночного пасхального крестного хода вокруг храма:

Первая стиховная стихира малой вечерни Пятидесятницы 2-го гласа также поётся и в стихирах на Господи воззвах великой вечерни того же праздника, и почти на каждой Литургии сразу после причащения мирян:

Третья стиховная стихира великой вечерни Пятидесятницы 6-го гласа стала обиходной начальной молитвой Святому Духу:

Стихиры Пасхи, глас 5 
Текст пасхальных стихир имеет только один вариант. Стихи-запевы к пасхальным стихирам взяты из пасхального начала. Пасхальные стихиры поются до отдания праздника Пасхи, имеют особый напев, присоединяются к стихирам: или стиховным, или хвалитным, или полностью заменяя их:

На хвалитех 
Стихиры на хвали́тех, или «Хвали́тны» — ,  — обозначение по инципиту от начальных слов Псалма 148 —  — «Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода…». Хвалитные стихиры на утрени перед Великим славословием припевают к отдельным стихам из псалмов 148, 149 и 150. Эти псалмы также полагается петь без сокращений перед пением стихир, однако в настоящее время из полных текстов псалмов исполняются только те стихи, за которыми поются стихиры.

На утрени после канона славословных, полиелейных и бденных праздников есть 3 или 4 хвали́тные стихиры. Так как в Часослове только 6 стихов отводится хвалительным стихирам, то, если общее количество стихир на хвалитех двух праздников получается 8, недостающие 2 стиха-запева для оставшихся стихир берутся из стиховных стихир уже совершённой вечерни младшего из двух этих праздников.

На поклонение Животворящему кресту 
Стихиры после пения великого славословия при изнесе́нии Креста, поклонении Ему и лобызания Его на середине храма на:
 Неделю крестопоклонную Великого поста (4 самогласные стихиры: первая 2-го, остальные — 8-го гласов),
 Происхождение честных древ Животворящего Креста  (4 самогласные стихиры: 2-го, 5-го и 8-го гласов),
 Воздвижение Креста Господня  (8 самогласных стихир: 2-го, 5-го, 6-го и 8-го гласов).

Некоторые из этих стихир используются все три раза.

Стихиры Царских часов 
На Царских часах стихиры часто называют тропарями. Но они, как и другие стихиры, имеют свои (стихирные) запевы.

Стихиры Чина умовения ног 
По Чиновнику архиерейского священнослужения в Великий четверток совершаются шесть стихир умовения ног — самогласные 1-го гласа, 2-го, 3-го, две 8-го, после «Сла́ва… и ны́не…» и ещё одна стихира 8-го гласа.

Стихиры на требах 
 В Требнике после канона После́дования свята́го еле́а находятся три стихиры без запевов (на подобен «Дал еси́ зна́мение…» 4-й глас) с богородичным. В конце соборования после сугубой ектении (перед отпустом) ещё одна стихира — самогласен 4-го гласа: «Исто́чник исцеле́ний…» с богородичным.
 После канона Отпевания: самогласны Иоанна монаха — по одному всех восьми гласов. В конце отпевания во время прощания родственников и других прихожан с почившим хор поёт 12 стихир на подобен «Егда́ от дре́ва…» 2-го гласа, затем на «Сла́ва…» стихиру 6-го гласа, и на «И ны́не…» — богородичен того же гласа.
 В конце Чи́на благослове́ния новосооруже́нного креста́ приводится 4 стихиры:
 1. стихира 8-го гласа является свети́льным Воздви́жения Креста Господня и почти в точности совпадает со вседневным ексапостила́рием самопе́сно среды и пятницы:

 2. «Сла́ва… и ны́не…», глас 4:

 3. посе́м стихи́ру три́жды:

 Эта стихира вместо Трисвята́го поётся трижды на Литургии в Неделю Крестопоклонную,  на Происхождение честны́х древ Животворящего Креста и  на Воздви́жение Креста Господня;
 4. на целовании креста — стихира глас 2:

Одиночные стихиры 

 Стихира на полиелее по 50-му псалму, обычно, 6-го гласа, каждый раз разная. Воскресная стихира поётся каждое воскресенье, а в Пасху она поётся трижды, но перед 7-ой песнью канона утрени:

 Евангельская стихира — , то есть утренняя стихира. Посвящена тому из 11-ти чередующихся воскресных Евангельских зачал, которое было прочитано на полиелее этой утрени. Находятся в приложении Октоиха. Поётся после стихир на хвалитех на «Славу.:», или на «Слава.: И ныне.:» перед Первым часом;
 Стихира на целование плащаницы, глас 5:

 Стихира, глас 6, в конце Великого освящения воды на Богоявление:

 Стихира, глас 7, в конце Чи́на благослове́ния свещ на Сре́тение Госпо́дне:

 Это первая стихира на стиховных великой вечерни Сретения Господня;
 Стихира, глас 8, в конце Чи́на благослове́ния ико́ны Пресвяты́я Тро́ицы:

 Эта же стихира поётся на великой вечерни Недели святой Пятидесятницы в стихирах на Господи воззвах сразу после «Сла́ва… и ны́не…»;
 Стихира, глас 4, в конце Чи́на благослови́ти но́вый кора́бль, или́ лодию́:

 Эта же стихира поётся как Богородичен на стиховных воскресной великой вечерни 4-го гласа;
 Стихира, глас 4, в конце Чи́на освяще́ния во́инскаго зна́мения, е́же е́сть хору́гви, и во́ем благослове́ния на бра́нь:

Мелодическое оформление 
Стихиры имеют строфическую форму и, как правило, распеваются на простые формульные мелодии гласов. Стиль распева силлабический (с небольшими мелизмами), за исключением евангельских стихир, распетых в мелизматическом стиле. Стихира с пометой «самоподобен» имеет оригинальный напев, который может использоваться как мелодическая модель для других стихир — «подобных». Стихира с пометой «самогласен» означает, что это неповторимый напев, предназначенный только для этой стихиры.

Иногда ирмосы канона, седальны с припевами и другие молитвы поются на стихирные мелодии.

См. также 
 И. А. Гарднер также причисляет к стихирам блаженны (; название по инципитам стихов Нагорной проповеди, к которой они приурочены), что поются в воскресные дни на Литургии.
 Антифоны степенные с запевами к ним поются на мелодию стихи́рных гласов.
 15 антифонов после первых шести из 12-ти Страстны́х евангелий во время Последования великих страстей Христовых на утрени Великой пятницы поются со своими запевами-стихами так же напевами стихи́рных гласов.

Примечания

Литература 
 Серёгина Н. С. Песнопения русским святым. По материалам рукописной певческой книги XI—XIX вв. «Стихирарь месячный». Санкт-Петербург, 1994 (среди прочего содержит ценное исследование о стихирах Иоанна Грозного).
 Гарднер И. А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. М.: ПСТБИ, 2004 (2 тома).

Церковная музыка
Православное богослужение
Византийская музыка
Православные песнопения